Takashi Ishii (réalisateur) (1946-2022), réalisateur et scénariste japonais ;
 Takashi Ishii (athlétisme) (né en 1954), coureur de demi-fond japonais ;
 Takashi Ishii (baseball) (né en 1971), joueur de baseball japonais.